Schaufenster des Westens steht für:

 Schaufenster des Westens, Bezeichnung für West-Berlin, siehe Geschichte Berlins #Berlinpolitik
 Schaufenster des Westens, Bezeichnung für den Kurfürstendamm in Berlin, siehe Kurfürstendamm #Geschichte
 Schaufenster des Westens, Bezeichnung für die Berliner Festspiele, siehe Berliner Festspiele #Geschichte der Berliner Festspiele